Heart Ache – minialbum grupy Jesu
 Heartache – album Erykah Badu